El Campionat Mundial de Ral·lis del 1974 va començar el 20 de març amb la 8a edició del ral·li de Portugal i va finalitzar amb el ral·li de Còrsega l'1 de novembre. El campionat el va guanyar Lancia, seguit de Fiat amb 25 punts de diferència.

Referències 

1974
Competicions esportives del 1974